María Elena Speroni de Rossi Belgrano (Buenos Aires, 18 de abril de 1940 - 8 de abril de 2021) se destacó como educadora, especializándose en la formación de los más pequeños y creando tres jardines de infantes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. También fue historiadora y miembro fundador de la Asociación Belgraniana de CABA, distinguiéndose por sus profundas investigaciones y novedosos aportes, en particular sobre la vida de Domingo Belgrano Peri, padre del General Manuel Belgrano,estudios filatélicos y numismáticos.

Su formación 
Nació en el barrio porteño de Villa del Parque, y realizó sus primeros estudios en la Escuela N. 19 del D. E. 14, egresando en 1952. Se destacó como la mejor alumna de su división recibiendo, al finalizar séptimo grado, el Guión Belgraniano de mano de sus autores y una medalla recordatoria.   

Realizó sus estudios secundarios en Escuela Normal N. 4, Estanislao S. Zeballos, donde concretó la vocación docente que sostendría durante toda su vida. Allí conoció a la Prof.María Hortensia Lacau, directora del establecimiento, quien tendría una fundamental influencia en su formación. La señora de Lacau  impulsó un proyecto de "Escuela Nueva" con el cual proponía a las docentes despertar en sus alumnos el amor por su escuela, para que la consideren como su propia casa, que pinten sus aulas, que lleven un diario mural, que presenten proyectos y planes y también ayuden a orientarla y conducirla.   

María Elena Speroni egresó, en 1957, como Maestra Normal Nacional con un promedio general en el Curso de Magisterio de 9,14.y en Práctica de la Enseñanza de 9.56.

En aquellos tiempos, se decidió ampliar el proceso formativo a los niños en edad preescolar y, por lo tanto, incrementar la cantidad de Jardines de Infantes. Se establecieron bajo la dependencia de la Inspección General de Escuelas de la Capital seis jardines, divididos en 54 salas, junto a otras 348 salas, anexas a las escuelas comunes. Para dotar a todas ellas de personal idónedo fue necesario abrir cursos de perfeccionamiento en el Instituto Bernasconi, por falta de docentes con título de Profesor de Jardín de Infantes.

Fue la apreciada Prof. de Lacau quien le propuso integrarse al proyecto y realizar la especialización correspondiente en el Instituto Bernasconi. 

Allí,  fue su mentora la prestigiosa Prof. Martha Salotti, quien se había formado como maestra en el jardín de infantes de la Escuela Argentina Modelo, bajo la dirección de Rosario Vera Peñaloza, a quien admiraba profundamente. En 1957 fue designada directora general interina del Instituto. En él, se ocupó de poner en valor al museo "Juan B. Terán”, creado por su maestra, Rosario Vera Peñaloza. Salotti consideraba que la narración era una herramienta fundamental para desarrollar la imaginación y la inventiva en los niños y que ésta debía incorporar, además de la voz, el gesto y el ademán. Según su propias palabras:“...el cuento va más lejos, va más allá de las riberas del tiempo; abarca el pasado inmediato, arranca de cuando el hombre personificaba las fuerzas de la naturaleza; de cuando el hombre era camarada de los animales; de cuando creaba las comunidades, las artes y las leyes. Están impregnados de sabiduría, no de dogmatismo y anidan en el corazón, porque despiertan la imaginación...”María Elena Teresa Speroni egresó del Instituto como Prof. de Jardín de Infantes, con mención especial. También se recibió de Profesora Superior de Piano, Teoría y Solfeo y  Profesora de Declamación. Convocada por el director de la Academia Orbe, Rafael Bologna Tracchia, realizó varias presentaciones, algunas de ellas en el Teatro Orfeo de la localidad de Ciudad Jardín en El Palomar. 

En 1958, ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires para iniciar sus estudios como Doctora en Química, mientras ejercía su trabajo como maestra de grado, con una suplencia en la Escuela N. 12 del C.E. 14, con alumnos de segundo grado.

Sus tres jardines 

Si bien se desempeñó en numerosos establecimientos de educación preescolar, su mayor aporte en la materia fue a través de los tres jardines que creó a lo largo de su carrera. 

 El primero de ellos fue el Jardín de Infantes de la Escuela N. 4 del Concejo Escolar 14 creado en 1960. Fue una tarea ímproba ya que sólo se contaba con el aula. Poco a poco, se fue reuniendo el material didáctico y organizando la sala. Las paredes y ventanas fueron pintadas por María Elena y así permanecieron por muchos años. Con simples elementos se organizaron juegos e instrumentos musicales. Para pasar los discos se contaba con un antiguo fonógrafo En reconocimiento a su trabajo el director del establecimiento dejó la siguiente constancia:

"...Es la Señorita Speroni de una dulzura sin igual para tratar a sus pequeños, los que la quieren de verdad. Su aula inundada de sol, aumenta día a día el material ilustrativo. Sus frisos son adecuados y denotan la mano hábil de la maestra. La asistencia a clase es muy buena y la labor que se realiza en ella es progresista y amorosa..."En 1962 a instancias de la Comisión de Madres, se la postuló para recibir una medalla al Mérito por parte de la compañía Bayer, resultando ganadora y consiguiendo el aporte de material didáctico para la sala. 

 En 1963 fue convocada para la creación de un nuevo Jardín de Infantes en la Escuela N 16 del Concejo Escolar 14  (12 de marzo de 1963). Fue denominado Jardín 25 de Mayo, el acto inaugural contó con la presencia de altas autoridades escolares, personal directivo, docentes, padres y alumnos. Los padres de muchos alumnos de su anterior jardín decidieron trasladar a sus hijos a la nueva escuela para continuar su formación con ella, aprovechando que ambas instituciones se encontraban a pocas cuadras de distancia. Nuevamente tiene una destacada actuación. Luego de una visita a la sala, la Inspectora Técnica interina de Jardines de Infantes señalaba:"...Se encuentra al frente de la sección la maestra jardinera, Srta. María E. Speroni: muy capacitada y laboriosa docente que con su trabajo personal ha enriquecido el material didáctico que se posee. He observado la clase, recitación de los niños y sus tratos y modales para dirigirse a ellos, son el ejemplo que debe seguir toda docente jardinera, suavidad, dulzura, ternura para sus pequeños. En esta forma la Srta. Speroni logra los resultados más felices y satisfactorios, con los niños y con los padres..."Al año siguiente, su presencia en el establecimiento produjo un record de inscripciones y así quedó asentado en su Registro de Actuaciones:"...La sección de Jardín de Infantes a su cargo es excesivamente numerosa este año. Los 40 niños inscriptos y todos presentes con regularidad hablan claramente de la ímproba tarea que usted está realizando. Es admirable en estas circunstancias el orden con que la actividad se realiza en el aula y digna de todo elogio la tónica impresa a la labor diaria..."En 1965 se casó con el Dr. Juan Carlos Rossi Belgrano. Se conocieron en la Facultad de Ciencias Exactas de Perú 222. Luego de la boda, se mudaron al barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, conformando allí su familia.

 Nuevamente fue llamada para crear un tercer Jardín. En esta ocasión el de la Escuela N 21 del mismo Distrito Escolar, que comenzó a funcionar con el ciclo lectivo de 1967. Otra vez, a través de su trabajo personal, el aula fue dotada de un rincón con biblioteca, una pecera, una jaulita con un gorrión, un nido de hornero y muchas elementos didácticos. En el patio, un tobogán (que continuamente volcaba al suelo, luego del recreo, para evitar que los niños se lanzaran desde la altura) y una calesita. Se ocupó de diseñar el distintivo del Jardín y, al igual que en las salas anteriores, cubrió sus paredes con frisos infantiles. "...En el trato diario que suelo mantener con sus alumnos he observado cuales son las buenas costumbres y disciplina que usted les ha enseñado: vivir en un grato y alegre ambiente de sociabilidad, normas de buena educación y respeto y alineo personal. Todos estos conceptos tan destacables y que sobresalen en sus alumnos se deben a las continuas indicaciones y consejos que usted, con afecto y don, les ha inculcado.  Al reconocer esta parte tan importante en la formación integral de los niños, no me cabe otra expresión que felicitarla..."

En 1968 participó activamente en el acto de recepción de la Nueva Bandera de Ceremonia donada por el Comando en Jefe de la Armada Argentina y en la confección del Libro de Oro de la escuela. Unos años después (4  de noviembre de 1977) la escuela, ubicada en Martinez Rosas 1364, recibiría el nombre de Almirante Segundo Storni, que lleva actualmente.

En la Asociación Belgraniana 

Fue uno de los prinicipales impulsores para la creación de este Instituto de Investigaciones Históricas que estudia la vida del General Manuel Belgrano y su legado. Para ello trabajó intensamente recopilando antiguos documentos sobre estos temas y conformando un extenso archivo que actualmente se encuentra en la sede de la Asociación. Con este material realizó una importante cantidad de trabajos que esperaba presentar en 2020, año del Bicentenario del paso a la Inmortalidad del Prócer, pero la pandemia impidió que se concretara esta obra. Sus estudios son publicados actualmente por la Revista Belgranianos, órgano de difusión de esta Asociación dependiente del Instituto Nacional Belgraniano.  

También escribió poesías y canciones sobre la Bandera, la gesta de Mayo y el General Belgrano y recopiló trabajos realizados por sus alumnos y colegas sobre estos temas.

Aportes a la Historia 
Algunos de sus trabajos son:

 El Éxodo Jujeño, Revista Belgranianos, No. 1, (2020)
 Las Estampillas del Centenario,Revista Belgranianos, No. 3 (2020)
 Descripción de la nueva moneda conmemorativa, Revista Belgranianos No. 6 (2021)
 Primeras estampillas con Manuel Belgrano, Revista Belgranianos, No.9 (2021)
 Estatua Ecuestre al General Belgrano en la ciudad de Córdoba, Revista Belgranianos, No. 13 (2021)
 La Carta de Ciudadanía del padre del Gral. Manuel Belgrano, Revista Belgranianos, No. 15 (2021)
San Martín de Tours, Domingo Belgrano y el Real Estandarte, Revista Belgranianos, No. 16 (2021)

Referencias 

Profesores de Argentina
Alumnado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires
Escritores en español
Pedagogas de Argentina
Educadores de Argentina